Warlords може означати:

 Warlords (серія) — серія стратегічних комп'ютерних ігор, що розробляються Strategic Studies Group з 2003 року Infinite Interactive
 Warlords (гра) — перша гра з цієї серії, випущена 1989 року
 Warlords (карткова гра) — колекційна карткова гра, заснована на комп'ютерній грі Warlords III: Reign Of Heroes
 Warlords (гра 1980) — аркадна гра 1980 року від Atari
 Civilization IV: Warlords — доповнення до гри Civilization IV